Dit is een lijst van planetoïden 94201-94300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (94201) - || 2001 BE18 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94202) - || 2001 BF20 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94203) - || 2001 BF22 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94204) - || 2001 BR24 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94205) - || 2001 BM25 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94206) - || 2001 BS26 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94207) - || 2001 BH27 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94208) - || 2001 BA29 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94209) - || 2001 BB33 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94210) - || 2001 BK33 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94211) - || 2001 BG34 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94212) - || 2001 BV34 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94213) - || 2001 BM35 || 23 januari 2001 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| (94214) - || 2001 BV35 || 18 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94215) - || 2001 BO42 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94216) - || 2001 BT42 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94217) - || 2001 BH44 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94218) - || 2001 BK45 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94219) - || 2001 BP45 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94220) - || 2001 BF46 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94221) - || 2001 BD47 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94222) - || 2001 BE48 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94223) - || 2001 BU53 || 17 januari 2001 || Calar Alto || Calar Alto
|-
| (94224) - || 2001 BA57 || 19 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (94225) - || 2001 BO59 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94226) - || 2001 BA61 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94227) - || 2001 BK61 || 26 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (94228) Leesuikwan || 2001 BU61 || 31 januari 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (94229) - || 2001 BR62 || 29 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94230) - || 2001 BU63 || 29 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94231) - || 2001 BQ65 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94232) - || 2001 BG67 || 30 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94233) - || 2001 BG68 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94234) - || 2001 BE74 || 31 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (94235) - || 2001 BO74 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94236) - || 2001 BU75 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94237) - || 2001 BJ78 || 24 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94238) - || 2001 CM6 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94239) - || 2001 CT6 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94240) - || 2001 CO7 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94241) - || 2001 CC8 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94242) - || 2001 CE9 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94243) - || 2001 CB10 || 3 februari 2001 || Piera || J. Guarro
|-
| (94244) - || 2001 CP10 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94245) - || 2001 CW11 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94246) - || 2001 CP15 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94247) - || 2001 CA18 || 2 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94248) - || 2001 CX21 || 1 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94249) - || 2001 CN24 || 1 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94250) - || 2001 CZ26 || 1 februari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (94251) - || 2001 CS27 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94252) - || 2001 CF28 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94253) - || 2001 CN28 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94254) - || 2001 CS29 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94255) - || 2001 CX30 || 2 februari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (94256) - || 2001 CS33 || 13 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94257) - || 2001 CJ35 || 13 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94258) - || 2001 CZ36 || 14 februari 2001 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (94259) - || 2001 CQ38 || 13 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94260) - || 2001 CJ40 || 13 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94261) - || 2001 CL40 || 13 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94262) - || 2001 CK43 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94263) - || 2001 CC44 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94264) - || 2001 CG44 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94265) - || 2001 CU45 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94266) - || 2001 DO || 16 februari 2001 || Ondřejov || P. Pravec, L. Šarounová
|-
| (94267) - || 2001 DR3 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94268) - || 2001 DR10 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94269) - || 2001 DS18 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94270) - || 2001 DZ19 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94271) - || 2001 DO21 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94272) - || 2001 DB24 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94273) - || 2001 DR29 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94274) - || 2001 DC30 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94275) - || 2001 DN34 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94276) - || 2001 DQ34 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94277) - || 2001 DR35 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94278) - || 2001 DT36 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94279) - || 2001 DD40 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94280) - || 2001 DG42 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94281) - || 2001 DN44 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94282) - || 2001 DO46 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94283) - || 2001 DJ48 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94284) - || 2001 DW51 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94285) - || 2001 DY51 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94286) - || 2001 DK58 || 17 februari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (94287) - || 2001 DU60 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94288) - || 2001 DY62 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94289) - || 2001 DD68 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94290) - || 2001 DQ79 || 20 februari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (94291) Django || 2001 DX86 || 28 februari 2001 || Badlands || R. Dyvig
|-
| (94292) - || 2001 DN95 || 18 februari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (94293) - || 2001 DT95 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94294) - || 2001 DY96 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94295) - || 2001 DD97 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94296) - || 2001 DK101 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94297) - || 2001 DZ102 || 16 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (94298) - || 2001 DW105 || 16 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94299) - || 2001 DB108 || 16 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94300) - || 2001 ED1 || 1 maart 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten